La Barcasse ou Barquasse est le nom de la navette appartenant à la Marine nationale française qui relie par voie maritime la base de Saint-Mandrier et l'arsenal de Toulon en passant par la rade toulonnaise, pour y acheminer le personnel militaire de la Marine nationale.

Voir aussi 
 Liste alphabétique des types de bateaux

Bateau à passagers
Nom de bateau
Bateau français